Observationes mycologicae — название нескольких научных изданий по микологии:
 Observationes mycologicae — книга Х. Г. Персона, изданная в 1796—1800;
 Observationes mycologicae — книга Э. М. Фриса, изданная в 1815—1818.